Una (Bahia), een stad in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Una (rivier in Brazilië), een rivier in Brazilië
 Una (rivier in Europa), een rivier in Kroatië en Bosnië en Herzegovina 
 Nationaal park Una in Bosnië en Herzegovina, vernoemd naar de rivier
 Una (district), een district in de Indiase staat Himachal Pradesh
 Una (Himachal Pradesh), een stad in de Indiase staat Himachal Pradesh
 Una (Gujarat), een stad in de Indiase staat Gujarat
 Una (geslacht), een vlindergeslacht
 Una (taal), een Trans-Nieuw-Guineataal, gesproken in Indonesië
 Una (merk), een merk schoonmaakmiddelen, geproduceerd door Dalli-De Klok
 Una (film), een Britse dramafilm uit 2016

Zie ook 
 Uña, gemeente in de Spaanse provincie Cuenca
 Úna, Ierse meisjesnaam
 UNA (doorverwijspagina)
 Una-Sana, een kanton in Bosnië en Herzegovina
 Unabomber